Рома́н Ра́дикович Акба́шев () — российский футболист, полузащитник клуба «Факел» Воронеж.

Биография 
Воспитанник стерлитамакского футбола. С 7 до 16 лет занимался футболом в родном городе в футбольной школе клуба «Содовик». В 2008—2010 годах играл за дубль «КАМАЗа» в первенстве ЛФЛ. В сезоне 2011/12 сыграл 20 матчей, забил три гола в первенстве ПФЛ за «Динамо» Киров. В сезоне-2012/13 находился в курском «Авангарде», но не сыграв ни одного матча, получил тяжёлую травму и был отзаявлен. Вернулся в Набережные Челны перед сезоном 2013/14, по итогом которого был признан лучшим игроком «КАМАЗа», в следующем сезоне вместе с командой вышел в ФНЛ. Вторую половину сезона 2015/16 провёл в «Авангарде». Перед сезоном 2016/17 перешёл в астраханский «Волгарь». С января 2018 — вновь игрок «Авангарда». В финале Кубка России 2017/18, проигранном «Тосно» 1:2, вышел на замену на 82-й минуте.

В январе 2019 года подписал контракт с казанским «Рубином», рассчитанный на 3,5 года, однако в начале 2020 года стал игроком «Нефтехимика», а в мае того же года перешёл в воронежский «Факел».

Статистика

Достижения 
 «КАМАЗ»
 Бронзовый призёр первенства ПФЛ (зона «Урал-Поволжье»): 2013/14
 Победитель первенства ПФЛ (зона «Урал-Поволжье»): 2014/15
 «Авангард» (Курск)
 Финалист Кубка России: 2017/18
 «Факел»
 Серебряный призёр Первого дивизиона: 2021/22

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Киров
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Факел» Воронеж